Sumowo ist ein polnischer Ortsname:
 Sumowo (Dubeninki), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938: Summowen, 1938 bis 1945 Summau, kreis Goldap, Ostpreußen)
 Sumowo (Zbiczno), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (1942 bis 1945: Wilhelmsberg)
 Sumowo (Jeleniewo), Dorf im Powiat Suwałski, Woiwodschaft Podlachien
 Sumowo (Sejny), Dorf im Powiat Sejneński, Woiwodschaft Podlachien